Четвёртый протокол:

 «Четвёртый протокол» — роман Фредерика Форсайта (1984).
 «Четвёртый протокол» — фильм по роману Ф. Форсайта (1987).